YFS steht für:
 Flughafen Fort Simpson, Fort Simpson, Nordwest-Territorien, Kanada (IATA-Code)
 eine Variante des Netzwerkprotokolls AFS, siehe Andrew File System #YFS
 York Federation of Students, Studentenvertretung der York University, Toronto, Kanada

Abkürzung